Fernando (ABBA), senzill cantat l'any 1976 pel grup suec ABBA
 Fernando de Noronha, arxipèlag brasiler pertanyent a l'Estat de Pernambuco
 Fernando Buesa Arena, pavelló multiusos de Vitòria
 Fernando Poo, illa de Guinea Equatorial i està situada al golf de Biafra 
 Província de Fernando Poo, antiga colònia espanyola a l'Àfrica
 Premi Fernando Lara, premi de novel·la concedit anualment per la Fundació José Manuel Lara i l'Editorial Planeta a una novel·la
 Casas de Fernando Alonso, un municipi de la província de Conca, a la comunitat autònoma de Castella-la Manxa 
 Fernando Martí, o Coronel Charlone, localitat de l'Argentina, ubicat al partit de General Villegas
 Fernando, òpera del compositor Carlo Arrigoni
 Biografies:
 Román Fernando Martínez (Morón, Argentina, 1983), futbolista argentí
 Juan Fernando Arango (Maracay, 1980), futbolista veneçolà